Neul ist der Familienname von:

 Nana Neul (* 1974), deutsche Filmregisseurin
 Walter Neul (1899–1971), deutscher Politiker der NSDAP